Janus är ett släkte av steklar som beskrevs av Stephens 1829. Janus ingår i familjen halmsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Halmsteklar